Renewable Energy steht für:
in der englischen Sprache für Erneuerbare Energie
Renewable Energy Corporation, ein Unternehmen der Sonnenenergietechnik
 Renewable Energy (Zeitschrift), eine begutachtete internationale Fachzeitschrift